Никола́й Макси́мов:
 
 Максимов, Николай Антонович (1905—1938) — советский партийный деятель, 2-й секретарь Киевского обкома КП(б)У.
 
 Максимов, Николай Викторович (род. 1957) — российский предприниматель.
 Максимов, Николай Гордеевич (1911—1941) — панфиловец, Герой Советского Союза.
 Максимов, Николай Григорьевич (1930—2016) — слесарь-монтажник, бригадир слесарей цеха Нововоронежской АЭС, Герой Социалистического Труда (1971).
 
 Максимов, Николай Лаврентьевич (1880—1961) — капитан российского флота, видный деятель украинского флота.
 
 Максимов, Николай Христофорович (1892—1979) — советский художник, заслуженный деятель искусств РСФСР, профессор МГАХИ им. В. И. Сурикова и Московского высшего художествено-промышленного училища.